Travnik je lahko :

 travnik, s travo poraslo zemljišče

Naselje 

 Travnik, Občina Cerkno
 Travnik, Občina Loški Potok
 Travnik, mesto in občina v Bosni
 Wies, naselje v Avstriji

Gora 

 Travnik (2379 m), gora nad Tamarjem med Mojstrovko in Jalovcem.
 Veliki Travnik (1637 m), gora v Kamniško-Savinjskih Alpah

Priimek 

 Angela Travnik (1887–1943), slovenska partizanka

Glasba 
 .travnik, mariborska emo rap skupina

Drugo 

 Travnik (italijansko Piazza della Vittoria), osrednji trg v Gorici, Italija